Nikolai Matjuchin ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Iwanowitsch Matjuchin (* 1968), russischer Geher
 Nikolai Jakowlewitsch Matjuchin (1927–1984), russischer Computeringenieur